István Arató ist der Name folgender Personen:

* István Arató (Komponist) (1910–1980), ungarischer Komponist
 István Arató (Maler) (1922–2010), ungarischer Maler